Rat épineux est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs parmi les rats à poil dur ou piquant, principalement dans la famille des Echimyidae, mais aussi dans le genre Acomys (famille des Muridae) et d'autres groupes.

Ne pas confondre avec l'anglais  qui désigne uniquement les membres de la famille des Echimyidae tandis que les espèces du genre Acomys sont appelées  (souris épineuse) par les anglophones.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Rat épineux - Acomys cahirinus,  Euryzygomatomys spinosus et aussi Liomys adspersus
 Rat épineux arboricole - Mesomys hispidus
 Rat épineux d'Égypte - voir Rat épineux du Caire
 Rat épineux de Colombie du Nord - Proechimys canicollis
 Rat épineux de Crète - Acomys minous
 Rat épineux de feu - Acomys ignitus
 Rat épineux doré - Acomys russatus
 Rat épineux du Caire - Acomys cahirinus
 Rat épineux du Cap - Acomys subspinosus 
 Rat épineux suira - Euryzygomatomys spinosus
 Rat épineux à longue queue - Echimys macrurus
 Rat épineux à tête blanche - Echimys chrysurus
 Rat épineux à tête grise - Diplomys caniceps
 Rats épineux - Echimyidae spp., Echimys spp., Euryzygomatomys spp., Proechimys spp. et Acomys spp..

Notes et références

Articles connexes 
 Rat porc-épic
 Souris épineuse
 Loir épineux
 Rat

Rongeur (nom vernaculaire)
Echimyidae
Muridae
Nom de rongeur ambigu